La Süper Lig 2016-2017, nota anche come Spor Toto Süper Lig 2016-2017 per ragioni di sponsorizzazione, è stata la 59ª edizione della massima divisione del campionato di calcio turco. La stagione è iniziata il 19 agosto 2016 e si è conclusa il 21 maggio 2017. Il campionato è stato vinto dal Beşiktaş.

Stagione

Novità 
Al termine della stagione 2015-2016 le tre ultime classificate il Sivasspor, l'Eskişehirspor e il Mersin İdman Yurdu sono state retrocesse in TFF 1. Lig. Al loro posto sono state promosse dalla TFF 1. Lig il Karabükspor, l'Adanaspor e l'Alanyaspor.

Formula 
Le 18 squadre si affrontano in un girone all'italiana con gare di andata e ritorno per un totale di 34 giornate.
La squadra campione di Turchia accede alla fase a gironi della UEFA Champions League 2017-2018.
La squadra seconda classificata accede, al terzo turno preliminare della UEFA Champions League 2017-2018.
La terza e la quarta classificata accedono, rispettivamente, al terzo ed al secondo turno preliminare della UEFA Europa League 2017-2018.
Le ultime tre classificate retrocedono in TFF 1. Lig.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 
Aggiornata al 6 aprile 2017

Legenda:
      Campione di Turchia e ammessa alla fase a gironi della UEFA Champions League 2017-2018
      Ammessa alla turno di play-off della UEFA Champions League 2017-2018
      Ammessa al terzo turno preliminare della UEFA Europa League 2017-2018
      Ammessa al secondo turno preliminare della UEFA Europa League 2017-2018
      Retrocesse in TFF 1. Lig 2017-2018

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

La classifica viene stilata secondo i seguenti criteri:
Punti conquistati
Punti conquistati negli scontri diretti
Differenza reti negli scontri diretti
Reti realizzate in trasferta negli scontri diretti
Differenza reti generale
Reti totali realizzate
spareggio

Risultati

Classifica in divenire 
Legenda:

Statistiche

Classifica marcatori 
Aggiornata al 15 maggio 2017

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2016
Calcio nel 2017
2016-2017